Ametastegia är ett släkte av steklar som beskrevs av Costa 1882. Ametastegia ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Ametastegia